Николай Николаевич Соловьёв (род. 28 ноября 1949 года) — советский игрок в хоккей с мячом, впоследствии тренер, Заслуженный тренер России.

Карьера 
Воспитанник московского хоккея с мячом. С 1967 года защищал цвета «Динамо». Провёл 62 игры. Дважды (1968/1969, 1969/1970) становился чемпионом СССР, серебряный призёр чемпионата СССР 1970/1971.

С 1971 по 1988 год играл в красногорском «Зорком», провёл 405 игр и забил 23 мяча. Чемпион СССР (1978/1979), двукратный серебряный (1982/1983, 1984/1985), трёхкратный бронзовый (1979/1980, 1981/1982, 1986/1987) призёр чемпионата СССР. Обладатель Кубка СССР (1984/1985, 1985/1986), второй призёр розыгрыша Кубка СССР (1982/1983). В 1983 году был включён в список 22 лучших игроков сезона. 
В сезонах 1980/81 - 1986/87, был капитаном команды Зоркий.

Тренерская карьера 
1993—1996 — главный тренер «Динамо» (Москва)

1991—2000 — главный тренер юношеской сборной СССР и России

2000—2009 — главный тренер «Вымпел» (Королев Московской области).

Заслуженный тренер России

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках СССР 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона - 1999/2000.
Примечание: Кубок СССР по хоккею с мячом возобновился с сезона 1982/1983.

В чемпионатах СССР забивал мячи в ворота 12 команд 

  1.СКА (Хб)          = 5 
  2.Кузбасс           = 4
  3.Уральский трубник = 3
  4-5.Водник          = 2
  4-5.Строитель С     = 2
  6-12.Юность О       = 1
  6-12.Енисей         = 1
  6-12.Волга          = 1
  6-12.Старт          = 1
  6-12.СКА (Св)       = 1
  6-12.Родина         = 1
  6-12.Динамо А-А     = 1

В чемпионатах СССР количество мячей в играх 

по 1 мячу забивал  в 21 игре 
по 2 мяча забивал  в  1 игре  
 
Свои 23 мяча забросил в 22 играх, в 445 играх мячей не забивал.

Ссылки 
 Н. Н. Соловьёв

Хоккеисты с мячом СССР
Игроки КХМ «Зоркий»
Игроки КХМ «Динамо» Москва